Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2002 года проходил одновременно с турниром у женщин в Твери с 1-9 марта.

Главный судья соревнований судья РК Новиков А. Н., Главный секретарь судья I категории Афанасьев Ю. А.
  — Александр Георгиев;
  — Вячеслав Щёголев;
  — Гетманский Александр.

4 место — Тамара Тансыккужина

Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по шашкам в Твери
Чемпионаты России в 2002 году
2002 год в шашках
Март 2002 года
2002 год в Тверской области